Стефан Михал Ольшовский (; род. , Торунь) — польский коммунистический политик, член Политбюро и секретарь ЦК ПОРП, дважды министр иностранных дел ПНР. Один из главных лидеров ортодоксально-коммунистического крыла ПОРП, идеолог и стратег «партийного бетона». Активный противник Солидарности, играл видную роль при режиме военного положения. С 1986 года женат на американке. Прекратил участие в политике, эмигрировал в США.

Сталинистская карьера 
Родился в семье школьных учителей. Окончил филологический факультет Лодзинского университета. В 1952 вступил в правящую компартию ПОРП. Сделал аппаратную карьеру в Союзе польской молодёжи (аналог комсомола). Представлял студенческую ассоциацию ПНР в Международном союзе студентов. В 1956—1960 — председатель студенческой ассоциации.

В 1960—1963 — секретарь Познанского воеводского комитета ПОРП. В 1963 возглавил пресс-службу ЦК ПОРП. На этом посту взаимодействовал с лидером сталинистского и антисемитского крыла польских коммунистов Мечиславом Мочаром, принадлежал к группе его сторонников. В июне 1964 кооптирован в ЦК. С ноября 1968 — секретарь ЦК ПОРП. Курировал идеологию и пропаганду, отличался ортодоксальными позициями в духе «партизанской фракции» Мочара. Был депутатом сейма ПНР нескольких созывов в 1960—1970-х годах.

Стефан Ольшовский был одним из организаторов антисемитской кампании Владислава Гомулки в 1968 году, проводил кадровую чистку СМИ, многочисленные увольнения журналистов еврейской национальности. Впоследствии, уже в эмиграции, Ольшовский оправдывал свои действия невозможностью противостоять Гомулке и Мочару и возлагал ответственность за антисемитизм политики ПОРП на органы госбезопасности.

Член партийной верхушки 
В декабре 1970 Стефан Ольшовский был кооптирован в Политбюро ЦК и таким образом стал членом высшего партийного руководства. Курировал идеологию, СМИ, образование. Приход Ольшовского в Политбюро хронологически совпал с декабрьскими событиями — военным подавлением рабочих протестов на Балтийском побережье.

Отстранение Гомулки от власти не отразилось на аппаратных позициях Ольшовского. При Эдварде Гереке Ольшовский оставался членом Политбюро. Он был выведен из Секретариата ЦК, но в 1971—1976 занимал пост министра иностранных дел ПНР. Во главе польской дипломатии Ольшовский строго следовал в русле внешней политики СССР. Однако в 1973 он посетил с официальным визитом Ватикан, став первым государственным деятелем ПНР, вошедшим в контакт со Святым Престолом. Ольшовский уделял также большое внимание отношениям с ГДР и ФРГ — обеспечению незыблемости границы по Одеру — Нейсе, налаживанию экономических связей в интересах ПНР. Добивался от социал-либерального правительства Брандта—Шееля денежных компенсаций полякам за преследования во времена немецкой оккупации. В декабре 1976 Стефан Ольшовский оставил министерский пост, но вновь стал секретарём ЦК.

Ортодоксальный коммунист Ольшовский не скрывал недовольства чрезмерным «либерализмом» Герека. Позволял себе негативные оценки политики первого секретаря ЦК даже в контактах с представителями КПСС. Ольшовский считался закулисным вдохновителем антигерековского «Письма 2000» в 1977, нашумевшего выступления Тадеуша Грабского с критикой первого секретаря на пленуме ЦК ПОРП в 1978, ортодоксально идеологизированного «Письма 44-х» в 1979. Всё это привело к серьёзному конфликту с Гереком. В феврале 1980 Ольшовский был понижен в должности и отправлен послом в ГДР. Гораздо более жёсткий коммунистический режим СЕПГ вполне соответствовал представлениям посла ПНР об оптимальной политике.

Идеолог жёсткого курса

Противник «Солидарности» 
В августе 1980 Польшу охватило небывало массовое забастовочное движение. Стефан Ольшовский срочно вернулся в ПНР и вновь был введён в Политбюро и Секретариат ЦК ПОРП. Получил от Эдварда Герека предложение возглавить Совет министров, но отказался в силу нестабильности положения. Способствовал отстранению Герека и замену его Станиславом Каней на пленуме ЦК 6 сентября 1980. Руководил партийным идеологическим и пропагандистским аппаратом. Воспринимался в обществе как один из высших партийно-государственных руководителей, упоминался в одном ряду с Каней и Войцехом Ярузельским. Московским покровителем Ольшовского считался министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.

Ольшовский настаивал на силовом подавлении Солидарности, причислялся к сталинистскому «партийному бетону» и «банде четырёх» — группе особо агрессивных ортодоксов, наряду со Тадеушем Грабским, Анджеем Жабиньским и Здзиславом Куровским. Если Грабский воспринимался в обществе как политический лидер и главное публичное лицо «бетона», то Ольшовский — как идеолог и закулисный стратег.

В 1981 Ольшовский посещал Москву, где с пониманием выслушивал негативные оценки и требования взять ситуацию под контроль. После Быдгощского кризиса и общенациональной забастовки марта 1981 Ольшовский предложил ввести совместное военно-милицейское патрулирование польских городов — что означало привлечение армии к подавлению оппозиции. Покровительствовал ортодоксально-сталинистским и национал-коммунистическим организациям «бетона» — KFP, RSK, KZMP, Варшаве 80, объединению «Грюнвальд» и стержневой структуре партийного догматизма Ассоциации «Реальность». Много лет Ольшовский поддерживл личные дружеские отношения с основателем «Реальности» Рышардом Гонтажем, «серым кардиналом „бетона“».

Партийный куратор госбезопасности Мирослав Милевский и секретарь по идеологии Стефан Ольшовский требовали ввести военное положение уже 8 ноября 1980-го. Их поддерживал куратор региональных парткомов Тадеуш Грабский — любимец Брежнева и Андропова. Ему подпевал заведующий партконтролем Владислав Кручек.

В то же время Ольшовский — в отличие от Грабского — проявил способность к политическому маневрированию. На июньском пленуме ЦК ПОРП он воздержался от поддержки Грабского в его атаке на первого секретаря Каню. Это позволило ему сохранить место в партийном руководстве на IX съезде ПОРП в июле 1981 года (тогда как Грабский, Жабиньский и Куровский были выведены из ЦК). Интересно, что Юрий Андропов конфиденциально высказывал опасения, не имеет ли Ольшовский затаённых прозападных симпатий (в 1981 году такое мнение казалось несообразным, но пять лет спустя подтвердилось вполне). При всей жёсткости своей позиции, в сентябре 1981 Ольшовский выступил по телевидению с призывом создать «единый фронт патриотических сил», включающий «Солидарность». Однако речь при этом шла не о сотрудничестве с оппозицией, а о «прекращении войны против власти, объединении сил социалистического порядка».

На октябрьском пленуме 18 октября 1981 Стефан Ольшовский полностью поддержал отставку Кани и утверждение на посту первого секретаря ЦК генерала Войцеха Ярузельского. «Партийный бетон» сделал ставку на установление военной диктатуры.

Проводник догматизма 
Стефан Ольшовский был одним из авторов решения о введении военного положения 13 декабря 1981. Он не состоял в Военном совете национального спасения, но оставался членом Политбюро и секретарём ЦК, вновь возглавил МИД ПНР, а главное — причислялся к узкому кругу высшего руководства, который неофициально именовался «Директорией». Был также одним из руководителей Общества польско-советской дружбы. Оставался ортодоксально-коммунистическим проводником жёсткого курса и после отмены военного положения.

В 1983 Ольшовский организовал в государственных СМИ нападки на Папу Римского Иоанна Павла II, посетившего Польшу (приезд Папы привёл к массовым демонстрациям объективно антикоммунистического и антиправительственного характера). При этом два года спустя Ольшовский в качестве министра посетил Ватикан и провёл церемониальную встречу с Иоанном Павлом II.

В партийно-государственном руководстве Ольшовский, наряду с Милевским, Кочёлеком и Сиваком, придерживался наиболее догматических позиций, добивался преследований оппозиции и костёла, возражал против послаблений в отношении частного сектора. Фигура Ольшовского использовалась генералом Ярузельским для поддержания своеобразного баланса сил, собственного позиционирования в качестве «умеренного» лидера и соответствующих «намёков» в адрес оппозиции:

Пытаясь получить поддержку, Ярузельский подмаргивает, указывая на Милевского или Ольшовского («они бы вам показали!»).

К середине 1980-х догматизм Ольшовского вошёл в противоречие с курсом Ярузельского. В партийно-государственном руководстве доминировала «центристская» группа во главе с генералом Ярузельским, генералом Кищаком, Казимежем Барциковским, Мечиславом Раковским. Позиции «бетона», олицетворяемого прежде всего Ольшовским и Милевским, заметно ослабли. Рубежным событием стало убийство Ежи Попелушко. Это преступление послужило Ярузельскому поводом для окончательного устранения аппаратных конкурентов-ортодоксов.

Эпатажная отставка 
В 1985 Стефан Ольшовский развёлся с супругой для женитьбы на американской журналистке польского происхождения Софи Скоурон. Это было использовано Ярузельским для отстранения Ольшовского, который не вписывался в запланированные политические манёвры. В ноябре 1985 Ольшовский «по личным причинам» был выведен из состава Политбюро, на X съезде в июне-июле 1986 не был избран в ЦК. Последним действием Ольшовского как главы МИД ПНР стало трудоустройство новой жены в аппарат ЮНЕСКО.

Явно надвигавшиеся перемены в Польше, враждебность высшего руководства, потеря советского покровительства после замены главы МИД СССР Андрея Громыко на Эдуарда Шеварднадзе побуждали Ольшовского к нестандартному решению. Он постарался придать своей отставке эпатажную форму: афишировал связь с американкой ещё до формального развода с первой женой, провоцировал соответствующие инстанции к оргвыводам. Когда Ольшовский изъявил намерение эмигрировать, министр внутренних дел генерал Кищак распорядился немедленно завизировать все формальности, не требуя полного соблюдения процедуры — лишь бы скорее решить вопрос, избежать публичного скандала.

В 1986 Стефан Ольшовский покинул Польшу и отбыл на постоянное жительство в США. Такой шаг «бетонного» лидера, отличавшегося особой идеологической ортодоксией, произвёл в ПОРП и КПСС шокирующее впечатление. Партийные руководители были даже оскорблены демонстративно пренебрежительным поведением недавнего члена Политбюро.

В эмиграции 
Стефан Ольшовский со второй женой и сыном проживает в Нью-Йорке. Он пытался заниматься автодилерским бизнесом, но быстро оставил это, сосредоточившись на домохозяйстве и семье. Поначалу избегал публичности, но постепенно начал общаться с прессой. В 2008 польские журналисты Анджей Мрозиньский и Богдан Рупиньский издали книгу How are you doing, Mr. Olszowski, которая содержит автобиографический рассказ Ольшовского.

Он был выдающимся польским политиком просоветской жесткой линии, который помог подавить движение «Солидарность». Сегодня Стефан Ольшовский живёт в Риго-Парке, Куинс. В августе 1986 года господин Ольшовский приехал в Соединённые Штаты, идеологию которых он когда-то горячо презирал. Он сделал это ради любви.

Стефан Ольшовский мог бы считаться знаковым представителем консервативно-сталинистской бюрократии, типичным «паном Шматяком» (собирательный образ номенклатурного функционера ПОРП). Однако его разрыв с режимом, совершённый по личным причинам — Ольшовский предпочёл эмиграцию обычной «пенсионной опале» — косвенно свидетельствует, что в важных решениях он руководствовался не только идеологическими и партийно-карьерными соображениями.

В современном кино 
Стефан Ольшовский фигурирует как персонаж в фильме Чёрный четверг — Czarny czwartek (роль исполнил Славомир Ожеховский).

Примечания 

Члены Политбюро ЦК ПОРП
Секретари ЦК ПОРП
Министры иностранных дел Польши
Послы Польши в ГДР
Депутаты Сейма Польши
Иммигрировавшие в США из Польши
Выпускники Лодзинского университета